Fleur de Marie (Curaçao), een buurt in Willemstad, Curaçao
 Fleur-de-Marie (personage), een personage uit de roman Les Mystères de Paris (1843-43) van Eugène Sue